Guantanamera, qui signifie « de Guantánamo » au féminin, peut désigner :

Musique
 Guantanamera, une guajira, composée en 1928 (ou 1929) par José Fernández Díaz, dit Joseíto Fernández, considérée comme la chanson cubaine la plus connue
, un album de 1966 de The Sandpipers
Guantanamera, un album de 1990 de Freddie McGregor
Guantanamera, un album de 1997 de Raymond
Guantanamera, un album de 2000 de La Sonora Matancera
Guantanamera, un album de 2003 ade Joseíto Fernández

Cinéma
 Guantanamera, film hispano-germano-cubain réalisé par Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío, sorti en 1995

Autres
 Eleutherodactylus guantanamera, une espèce d'amphibiens de la famille des Eleutherodactylidae
 , une marque cubaine de cigares dont la dénomination est aussi utilisée par une société américaine.

Homonymie de titre